Världsmästerskapet i landhockey för damer 1998 var den nionde upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Utrecht i Nederländerna, och vanns av Australien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Sports123.com
Officiell hemsida. Arkiverad.

1998
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
1998 i Nederländerna
Sportåret 1998
Sport i Utrecht